Тривалість життя — це період існування організму від народження до загибелі.

 Середня тривалість життя
 Очікувана середня тривалість життя
 Максимальна тривалість життя
 Збільшення тривалості життя

Див. також 

 Старіння
 Час життя

Посилання 
 
Соціологія